"Hei, Eslavos" é uma canção eslava, que se tornou um hino pela unificação dos povos eslavos.

A primeira versão foi escrita em 1834 com o nome Hei, Eslovacos, em eslovaco, Hej, Slováci. A música foi escrita pelo padre, poeta e historiador eslovaco Samuel Tomášik, enquanto visitava a cidade de Praga em 1834. Ele se revoltou com o fato de que o alemão era mais falado que o checo, língua local. A melodia é baseada no hino polonês, Mazurek Dąbrowskiego. A partir de então, a canção tornou-se um hino não-oficial do movimento pan-eslavista.

Com a fundação da República Socialista Federativa da Iugoslávia, a canção tornou-se o hino oficial do país. Mais tarde, com a desintegração da Iugoslávia, o hino continuou sob Sérvia e Montenegro, e com a separação das duas repúblicas, o hino caiu em desuso, e atualmente não representa qualquer estado soberano.

A canção tem diferentes nomes e letras dependendo da região onde é interpretada.

Sérvia: Хеј, Словени / Hej, Sloveni
Croácia: Hej, Slaveni
Bósnia: Hej, Slaveni
Montenegro: Hej, Sloveni / Хеј, Словени
Eslovênia: Hej, Slovani
Macedônia do Norte: Еј, Словени
Bulgária: Хей, Славяни
Eslováquia: Hej, Slováci
República Tcheca: Hej, Slované
Polônia: Hej Słowianie
Rússia: Гей, Славяне
Ucrânia: Гей, Слов’яни
Bielorrússia: Гэй, Славяне
Rutênia: Гий, Славляне

Letra 

Assim como o nome, a letra da canção varia de acordo com a região.

Servo-Croata 
Versão em servo-croata, atualmente extinta, era a letra oficial do hino da República Socialista Federal da Iugoslávia.

Sérvio

Croata

Bósnio

Montenegrino

Búlgaro

Macedônio

Esloveno

Eslovaco

Polonês

Tcheco

Russo

Ucraniano

Rutênio

Bielorrusso 

Eslavos
Iugoslávia
Iugoslavia